Repentigny es un término que puede referirse a:

 Repentigny, comuna francesa en Baja Normandía.
 Repentigny, un ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Repentigny, circunscripción y distrito electoral federal canadiense.
 Repentigny, circunscripción y distrito electoral provincial en Quebec, Canadá.